Cerclage ist die Bezeichnung für eine fachübergreifende chirurgische Maßnahme innerhalb der Human- und Veterinärmedizin und kann grundsätzlich als eine Umschlingung von Organen, Knochen und anderen Strukturen mittels Kunststoffbändern und anderen Hilfsmitteln betrachtet werden. Sie steht für:
 Zervixcerclage, in der Geburtshilfe ein vorübergehender Verschluss des Muttermunds zur Vorbeugung einer Frühgeburt
 Cerclage (Unfallchirurgie), eine Osteosynthesetechnik im Rahmen der Knochenbruchbehandlung
 Cerclage (Augenheilkunde), ein operatives Verfahren bei Netzhautablösungen